Le parc d'État de Guadalupe River () est un parc d'État des États-Unis situé sur une partie de la  dans les comtés de Kendall et de Comal, au nord-ouest de la ville de Bulverde (Texas).

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des parcs d'État du Texas

Liens externes 

Parc d'État au Texas
Aire protégée créée en 1983
Comté de Comal
Comté de Kendall (Texas)